Alicia Molik e Mara Santangelo erano le detentrici del titolo, ma sono uscite al 1º turno contro Sara Errani e Bethanie Mattek.

Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual hanno vinto in finale 2–6, 7–5, 6–4, contro Casey Dellacqua e Francesca Schiavone.

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (semifinali)
  Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (secondo turno)
  Květa Peschke /  Rennae Stubbs (terzo turno)
  Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (quarti di finale)
  Alicia Molik /  Mara Santangelo (primo turno)
  Viktoryja Azaranka /  Shahar Peer (quarti di finale)
  Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (semifinali)
  Zi Yan /  Jie Zheng (terzo turno)

  Dinara Safina /  Ágnes Szávay (terzo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (campioni) 
  Peng Shuai /  Tiantian Sun (terzo turno)
  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (terzo turno) 
  Iveta Benešová /  Janette Husárová (primo turno) 
  Nathalie Dechy /  Elena Lichovceva (secondo turno) 
  Marija Korytceva /  Vladimíra Uhlířová (terzo turno)
  Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2008